Saint-Germain-de-Joux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Germain-de-Joux apresentava uma população de 496 habitantes, distribuídos por 295 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain